Ruta 142 o Carretera 142 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 142.

Estados Unidos 
 California: Ruta Estatal 142.

Carreteras por número